Зу́бовская улица — крупная улица в центре Москвы в Хамовниках между Зубовской площадью и Большой Пироговской улицей. На улице расположено здание Счётной палаты Российской Федерации.

Происхождение названия 
Улица, возникшая в XIX веке, сохраняет название находившейся здесь слободы стрелецкого полка, которым командовал Иван Зубов.

Описание 
Зубовская улица является частью одной из важнейших радиальных магистралей района Хамовников Пречистенка—Зубовская площадь—Зубовская улица—Большая Пироговская улица. Она начинается на Садовом кольце от Зубовской площади, проходит на юго-запад, слева на неё выходит улица Тимура Фрунзе, затем направо под острым углом отходит проезд Девичьего Поля, налево — улица Льва Толстого. Здесь Зубовская улица переходит в Большую Пироговскую.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 3 — Здание телефонной станции (1933, архитектор К. Соломонов)
 № 7, стр. 1-4 — Научно-исследовательский химико-фармацевтический институт (ВНИХФИ) им. Орджоникидзе (1900-е, 1929—1931, архитектор Д. М. Иофан), с 2001 года - Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр по химии лекарственных средств» (ФГУП ЦХЛС-ВНИХФИ). Институт был создан в 1918—1920 гг. на базе национализированной лаборатории знаменитого фармацевта В.К. Феррейна. Особенно выразительны дворовые (обращенные к улице Россолимо) фасады здания с композицией из двух полуротонд. В 2014 году  Центр получил по своему обращению Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), предполагающий развитие гостиничной, торговой и иных функций.  Проект предполагает снос соседнего доходного дома Эггерс (ул. Россолимо, 4) и реконструкцию строения 1, также грозящую сносом. В результате реконструкции площадь объекта увеличивается в два раза. 30 сентября 2017 г. начался снос дворовых строений института. В октябре на запрос Архнадзора Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы сообщила, что ордер на «обустройство строительной площадки с целью сноса» не оформлялся, заявок на его оформление не поступало.
По чётной стороне:
 № 2 — Счётная палата Российской Федерации
 № 14  — Усачевско-Чернявское училище (Усадьба Кошелевых, Мальцовых, Нечаевых), выявленный памятник архитектуры, памятник раннего классицизма. По состоянию , пустует

Транспорт 
 Автобусы № м3, 15, 255 (в обе стороны); С12 (только от проезда Девичьего Поля до Садового кольца).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема Зубовской улицы

Улицы Москвы, названные в честь людей